Osceola County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Osceola County (Florida)
 Osceola County (Iowa)
 Osceola County (Michigan)